Włośnianka odrażająca (Hebeloma fastibile (Pers.) P. Kumm.) – gatunek grzybów należący do rodziny Hymenogastraceae. Według Index Fungorum takson niepewny.

Systematyka i nazewnictwo 
Pozycja w klasyfikacji według Index Fungorum: Hebeloma, Hymenogastraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi.

Po raz pierwszy zdiagnozował go w 1801 r. Christiaan Hendrik Persoon nadając mu nazwę Agaricus fastibilis. Obecną, uznaną przez Index Fungorum nazwę nadał mu Paul Kummer w 1871 r..

Nazwę polską nadał Stanisław Domański w 1955 r., wcześniej Feliks Berdau opisywał ten takson pod nazwą bedłka odrażająca.

Morfologia 
 Kapelusz
Początkowo wypukły, potem nieregularnie łukowaty, pofalowany, o średnicy 4–7 cm z garbem na środku. Powierzchnia nieco lepka, początkowo bladożółta, potem o barwie kakaowej, u starszych okazów często plamisty.

 Blaszki
Szerokie, przy trzone]ie zaokrąglone, z licznymi międzyblaszkami. Początkowo są białe, potem ochrowe, w końcu brązowe.

 Trzon
Wysokość 4–6 cm, grubość 0,5–1 cm, cylindryczny, u podstawy nieco szerszy. Powierzchnia początkowo biaława, włókienkowata, potem brązowa z podłużnymi włókienkami. Widoczne strefy pierścieniowe.

 Miąższ
Białawy, bez wyraźnego zapachu i smaku.

 Zarodniki
O rozmiarach 9–12 × 5–6,5 μm, eliptyczne, gładki, z gutulą. Wysyp zarodników jasnobrązowy.

Występowanie i znaczenie 
Grzyb mikoryzowy. Rośnie na ziemi w lasach liściastych i mieszanych, zaroślach, na polanach, wśród mchów, zwłaszcza pod świerkami.

W Europie uważana jest za grzyb niejadalny, a czasami nawet za grzyb trujący, powodujący dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w Meksyku jednak jest grzybem jadalnym.

Gatunki podobne 
Istnieje wiele podobnie ubarwionych gatunków włośnianek. mają przeważnie dość podobne, cielistobeżowe ubarwienie. Ich prawidłowe oznaczenie bez użycia mikroskopu i znajomości cech mikroskopowej budowy jest trudne.

Przypisy 

Podziemniczkowate
Mykobiota Polski